DSO kan avse:

 Digital Sampling Oscilloscope, digitalt mätinstrument.
 Distinguished Service Order, medalj.
 förkortning för dataskyddsombud
 förkortning för ryska Добровольное спортивное общество, Frivilliga Sportorganisationen i Sovjetunionen
 förkortning för Distribution System Operator (elmarknad)